Гермоген — мужское имя греческого происхождения
 Гермоген — древнегреческий архитектор.
 Гермоген (V/IV в. до н. э.) — древнегреческий философ.
 Гермоген — мученик Никейский или Сиракузский.
 Гермоген (ум. 535/536) — византийский политический деятель, военачальник и дипломат.
 Гермоген (ок. 1530—1612) — второй (фактически третий) патриарх Московский и всея Руси.

 Гермоген Парнасий — префект Египта (357—359).
 Гермоген Понтик (IV век) — префект претория периода Домината.
 Гермоген Тарсский — философ.

 Гермоген (Добронравин) (1820—1893) — епископ Русской православной церкви, епископ Псковский и Порховский.
 Гермоген (Долганёв) (1858—1918) — епископ Тобольский; священномученик.
 Гермоген (Кожин) (1880—1954) — епископ Русской православной церкви, митрополит Алеутский и Северо-Американский.
 Гермоген (Максимов) (1861—1945) — предстоятель «Хорватской православной церкви» в сане митрополита, ранее — архиепископ Русской зарубежной церкви.
 Гермоген (Орехов) (1929—1980) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Краснодарский и Кубанский.
 Гермоген (Серый) (род. 1973) — архиерей Русской православной церкви, епископ Мичуринский и Моршанский.
 Гермоген (Сперанский) (1778—1845) — архимандрит Спасо-Андроникова монастыря.

См. также

Примечания